Толлман, Толлмен (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Толлман, Аннабель (1974—2013) — американский стилист и модная журналистка.
  (Роберт Мэттью Толлман; р. 1947) — американский ведущий представлений родео, лауреат премии «Ведущий года» Ассоциации профессиональных ковбоев родео (1982, 1987, 1997, 1999—2001), член зала славы ProRodeo (с 2004).
  — американская певица в жанрах соул, R&B и госпел.
  (1925—2006) — американский военный деятель, заведующий Академией ВВС США (1977—1981), президент Университета воздухоплавания Эмбри — Риддла (1985—1991).
 Толлман, Патриша (род. 1957) — американская актриса, каскадёр и руководитель студии.
  (1764—1840) — американский политик, член Палаты представителей США (1811—1813) от штата Массачусетс.
  (1900—1973) — американский спортивный тренер, начальник полиции штата Западная Виргиния (1937—1941).

См. также